Masters 2009 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades i Wembley Arena i London mellan den 11 och 18 januari 2009.

Händelser under turneringen 
 Ronnie O'Sullivan spelade med en ny kö, efter att medvetet ha brutit av sin gamla ett par dagar före turneringen .
 Stephen Hendry fyllde 40 år den 13 januari och var för första gången den äldste spelaren i startfältet i en stor turnering .
 Stephen Maguire och Neil Robertson tangerade ett rekord satt av Ronnie O'Sullivan och Stephen Hendry i finalen i 2003 års British Open: De gjorde tillsammans fem centuries i rad. Det var första gången detta hände i en match spelad i bäst av 11 frames .

Resultat

Slutspel

Wildcardomgång 

Vinnaren i kvalet samt ett wildcard spelade mot den 15:e och 16:e seedade spelaren. Matcherna spelades som bäst av 11 frames.

Kval 

Kvalet spelades mellan den 21 och 26 november 2008.

2009 i Storbritannien
2009
Snookersäsongen 2008/2009